Miejscowości w USA:
 Gifford – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 Gifford – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Gifford – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
Gminy w USA:
 Gifford (ang. Gifford Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring